Кузнецовское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — село Кузнецовка.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1132 человека, в том числе 547 мужчины и 585 женщин.

Населённые пункты 
 село Кузнецовка
 посёлок Бамбуй

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области